Brasão – desenho especificamente criado, obedecendo às leis da heráldica
 Brasões dos papas – insígnia e símbolo oficial do pontificado de cada papa
 Brasão – apelido de Ivan Fiel da Silva, futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos